Oleg Sokolov ist der Name folgender Personen:

 Oleg Sokolov (Fußballspieler), estnischer Fußballspieler
 Oleg Sokolov (Fechter), usbekischer Fechter

Siehe auch:
 Oleg Sokolow